Deze lijst omvat de voetbalcoaches die de Duitse club RB Leipzig hebben getraind vanaf 2009 (het oprichtingsjaar van de club) tot op heden.

Leipzig
RB Leipzig
Trainers